Schlageterplatz ist der Name eines nach Albert Leo Schlageter benannten Platzes, darunter

 Schlageterplatz (Flensburg), siehe Burgplatz (Flensburg)
 Schlageterplatz (Hannover), siehe Am Südbahnhof (Hannover)